Bayshore ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bayshore (Kalifornien), im San Mateo County
 Bayshore (Maryland), im Baltimore County – nicht mehr existent
 Bayshore (New Hanover County, North Carolina)
 Bayshore (Onslow County, North Carolina)
 Bayshore (Ohio), im Sandusky County
 Bayshore (Oregon), im Lincoln County
 Bayshore (Washington), im Mason County
 Bayshore Gardens, im Manatee County, Florida

Sonstiges:
 Bayshore Lagoon, See im Atlantic County, New Jersey
 Bayshore Aquatic Playground Park, Park im Los Angeles County, Kalifornien
 Bayshore Boulevard Linear Park, Park im Hillsborough County, Florida
Siehe auch:
 The Bayshore